Chili kan avse:

 Chili (tidning) – en ungdomstidning
 Chili con carne – kryddstark maträtt 
 Chilipeppar – en pepparsort

Personer
 Pierfrancesco Chili (född 1964), roadracing-motorcyklist från Italien